Campdevànol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campdevànol (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Campdevànol (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar